Zlatko Klarić (šahist), hrvatski šahist, velemajstor
 Zlatko Klarić (nogometaš), bivši igrač RNK Split
 Zlatko Klarić (političar), hrvatski političar, predsjednik Akcije socijaldemokrata Hrvatske